Itá (Santa Catarina) — município do estado de Santa Catarina, Brasil
 Itá (Paraguai) — município paraguaio do departamento Central
 Itá ou Buriti (Mauritia flexuosa) — árvore
 Itá ou Otá — pedra-fetiche do candomblé

Outros
 Antônio Luiz Sartoretto — futebolista brasileiro, conhecido como Itá

Desambiguações de topônimos